Altea kan avse:

 Altea – ett kvinnonamn, se Althea
Altea –  latinska namnet för en flerårig växt som tillhör familjen malvaväxter, se Läkemalva
Altea (kommun) – en kommun i Spanien
Altea (kommunhuvudort) – en kommunhuvudort i Spanien